Remarque : De 1991 à 1994 ont eu lieu des championnats d'Europe de sprint que nous pouvons considérer comme les prémices des actuels championnats d'Europe en bassin de . À ce titre, tous les tableaux qui suivent comprennent les résultats des deux compétitions.

À ce jour, le record de titres remportés en continu est à mettre au profit de Peter Mankoc qui a gagné en 2008 pour la neuvième fois consécutive le titre du  4 nages.

Nage libre Messieurs

NL Messieurs

NL Messieurs

NL Messieurs

NL Messieurs

NL Messieurs

Dos Messieurs

Dos Messieurs

Dos Messieurs

Dos Messieurs

Brasse Messieurs

Brasse Messieurs

Brasse Messieurs

Brasse Messieurs

Papillon Messieurs

Papillon Messieurs

Papillon Messieurs

Papillon Messieurs

4 Nages Messieurs

4 Nages Messieurs

4 Nages Messieurs

4 Nages Messieurs

Relais Messieurs

4 × 50 m dos Messieurs

4 × 50 m papillon Messieurs

4 × 50 m brasse Messieurs

4 × 50 m NL Messieurs

4 × 50 m 4 Nages Messieurs

Bilan Messieurs par nation 
Ce tableau reprend et classe les champions d'Europe Messieurs par nation de 1996 à 2009.

Bilan Messieurs par nageur

Notes et références

Liens externes 
Sport123.com (tous les résultats des grandes compétitions)

Championnats d'Europe de natation